2 miejscowości w Polsce: 
 Gawłowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Gawłowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów